Franz-Josef-Strauß-Brücke steht für:
 Franz-Josef-Strauß-Brücke (Nürnberg)
 Franz-Josef-Strauß-Brücke (Passau)